Selz steht für:
 Selz, Nebenfluss des Rhein,
 Selz, deutscher Name der französischen Gemeinde Seltz
 Selz (North Dakota), Ortschaft im Pierce County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Kloster Selz im Elsass,
 Selz, deutscher Name der tschechischen Gemeinde Sedlec u Českých Budějovic
 Selz, deutscher Name des tschechischen Ortes Sedlec (Prag)
 Selz, deutscher Name des ukrainischen Ortes Lymanske (Rosdilna)

Selz ist der Familienname folgender Personen:
 Gebhard J. Selz (* 1950), deutscher Altorientalist
 Otto Selz (1881–1943), deutscher Psychologe
 Peter Selz (1919–2019), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch
 Sels
 Seltz (Begriffsklärung)